Das Light n’ Lively Doubles 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Wesley Chapel (Florida). Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 24. bis 27. März 1994 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Wesley Chapel (Florida)